La stazione, film diretto da Valerio Zurlini (1952)
La stazione, cortometraggio di Krzysztof Kieślowski (1980)
La stazione, film diretto da Sergio Rubini (1990)
La stazione, lavoro teatrale di Umberto Marino